Frédéric Gaussorgues
 Édouard Gaussorgues